Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кюеле — озеро, в правобережье р. Нелим, Республика Саха (Якутия), координаты 62°14' с. ш. 117°01' в. д.
 Кюеле — река, левый приток р. Тиере, Республика Саха (Якутия), координаты 62°02' с. ш. 130°32' в. д.
 Кюеле — урочище, на левом берегу р. Марха, Республика Саха (Якутия), координаты 63°42' с. ш. 118°02' в. д.
 Кюеле — река, правый приток р. Вилюй, Республика Саха (Якутия), координаты 62°51' с. ш. 115°12' в. д.
 Кюеле — озеро, в правобережье р. Индигирка, Республика Саха (Якутия), координаты 69°12' с. ш. 147°37' в. д.

См. также 
 Кюель

Примечания